Kollmann, Kollman:
 Roland Kollmann (* 1976, Villach), austriacki piłkarz
 Walter Kollmann (* 1932), austriacki piłkarz, boczny obrońca
 Dezső Lemhényi, né Kollmann (1917, Budapeszt – 2003, Budapeszt), węgierski piłkarz

en:Kollmann